Desa Karangbangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangbangun (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 110,99), Jawa Tengah, 
 Desa Karangbangun (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 111,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar